Сумон — административно-территориальная единица в Туве.
В середине XVIII века после захвата Тувы маньчжурами было изменено её административно-территориальное устройство. По численности военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет были образованы:
 из 10 человек — арбан,
 из 150 человек — сумон,
 из 2 и более сумонов — хошун (кожуун).

Ныне административно-территориальные единицы и муниципальные образования (со статусом сельского поселения) Республики Тыва Российской Федерации также называются сумонами

См. также 
 Сомон (административная единица)
 Сельсоветы и сомоны Бурятии

Примечания 

История Тывы
Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации
Административно-территориальное деление Тывы